Dobrawa steht für:
 den deutschen Namen von Dobrova, Ortschaft in der slowenischen Gemeinde Dobrova-Polhov Gradec
 Dubrawka von Böhmen († 977), Herzogin von Polen
 Ralph Dobrawa, deutscher Rechtsanwalt und Autor